Кинообразование () — направление в педагогике, связанное с изучением кинематографа, киноискусства, — как в процессе образования будущих профессионалов в этой области, так и в более массовых масштабах — в некинематографических вузах, колледжах, в школах, во внешкольных учреждениях. Кинообразование — составная часть более широкого направления в педагогике под названием медиаобразование.

Кинообразование в России официально берёт своё начало с возникновением в 1919 году ВГИКа — Всероссийского государственного института кинематографии. Вкладом советской школы кинообразования стала теория монтажа как оригинального языка киноискусства.

Расцвет детско-юношеского кинообразования в СССР приходится на 1970—1980-е годы: он выразился в возникновении десятков любительских кино- и мультстудий, проведении фестивалей детского кинотворчества. Развал Советского Союза оказался сопряжен с трудностью преодоления «цифрового барьера». Вместе с тем, достижения советского кинообразования стали появляться на международной педагогической сцене (см. Лина Курдюкова, Юрий Красный).

См. также 
 Высшие курсы сценаристов и режиссёров
 Медиаобразование

Примечания

Литература

Ссылки 
 Союз кинематографистов Российской Федерации 
 Электронная библиотека трудов кинопедагога Юрия Николаевича Усова
 

Образование
Кинематограф
Педагогика
Медиаведение